Радиоастрономическая станция «Зимёнки» — недействующая обсерватория, основанная в 1947 году в деревне Зимёнки Кстовского района Нижегородской области (Россия). Принадлежит Научно-исследовательскому радиофизическому институту.

До консервации станции в 2000-х годах на её территории находилось несколько радиотелескопов; самый большой — РТ-15-1, — по рассказам очевидцев и коренных жителей, можно было увидеть с Волги. В настоящее время сохранился лишь один радиотелескоп — РТ-15-2. По состоянию на начало 2010-х годов все объекты и здания были заброшены, территория не охранялась.

С 2014 года на станции, на базе существующего радиотелескопа РТ-15-2, реализуется проект по использованию радиосвязи на УКВ, в том числе по технологии EME с использованием Луны в качестве отражателя (пассивного ретранслятора). В рамках проекта огорожена и взята под охрану площадка оставшегося радиотелескопа и здания обслуживания, проводятся работы по восстановлению инфраструктуры, оборудования.

Руководители обсерватории 
 Т. С. Подстригач — руководитель лаборатории (станции)

Инструменты обсерватории 
 Радиотелескоп РТ-15-1 (демонтирован около 2008 года) — полноповоротный
 Радиотелескоп РТ-15-2 — полноповоротный
 Стандартная импульсная ионосферная станция или ионосферная антенна для воздействия на ионосферу мощным непрерывным излучением с эффективной мощностью 15 МВт (вступила в строй весной 1973 года, на данный момент разрушена)
 Серия малых параболических радиотелескопов (менее 15 метров в диаметре, на данный момент разрушены)
 Приёмный пункт РСДБ в составе международной сети РСДБ
 Радиотелескоп Крауса — неподвижное прецизионное параболическое зеркало размером 25 м х 2 м, работает в миллиметровом (1—4 мм) диапазоне волн.
 Среднебазовый радиоинтерферометр НИРФИ «Старая Пустынь (РТ-14) — Зимёнки (РТ-15)»

Направления исследований 
 Физика солнечных вспышек
 Радиомониторинг солнечной активности на базе комплекса малых радиотелескопов
 Исследование крупномасштабных неоднородностей в солнечной короне и межпланетной среде
 Динамика нижней атмосферы Земли — турбулентность, конвекция, внутренние гравитационные волны
 Ионосфера Земли
 Сейсмология
 Экология

Интересные факты 

 В 1964 году при помощи радиотелескопов обсерватории через космос были приняты телеграфные сообщения и изображение из английской обсерватории «Джодрелл Бэнк» в первом международном эксперименте в области исследований космического пространства — радиосвязи между английской обсерваторией и станцией НИРФИ «Зимёнки» через спутник-ретранслятор «Эхо-2», запущенный США.
 В 1968—1969 годах в Зимёнках на РТ-15 проводились наблюдения по программе «Галактика» — поиск узкополосных радиосигналов от инопланетных цивилизаций (SETI). Исследовались 11 звезд солнечного типа, расположенные в радиусе 100 световых лет от Солнца, и галактика М31 (Галактика Андромеды).

См. также 
 Астрономия в России
 Научно-исследовательский радиофизический институт
 Радиокомплекс Сура
 Список астрономических инструментов

Примечания

Ссылки 

 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории
 
 Развитие РСДБ-исследований в НИРФИ в 1996—2006 годах
 Старый официальный сайт (с 2005 года не работает)
 РАС НИРФИ «Зимёнки»: Направления исследований и оборудование. (архивные страницы)
 SOLAR RADIO OBSERVATIONS at Zimenki Radio Astronomy Station (архивные страницы)
 [fishki.net/comment.php?id=75716 Фотоальбом современного состояния обсерватории (ссылка №1)]
 Фотоальбом современного состояния обсерватории (ссылка №2)
 Радиоастрономическая станция «Зимёнки» на urban3p.ru
 Веб камеры на станции и проект восстановления радиотелескопа
Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Zimenki»

Радиоастрономические обсерватории
Научно-исследовательский радиофизический институт
Астрономические обсерватории России
Физика в России
Наука в Нижегородской области
Организации, основанные в 1947 году
Здания и сооружения Кстовского района
Заброшенные объекты